Ли Джу Ён (; 26 сентября 1992) — футболист Республики Корея, защитник клуба «Чонбук Хёндэ Моторс». В 2015 году сыграл три матча за национальную сборную Республики Корея.

Карьера 
В 2011 году Ли Джу Ён был выбран на драфте Кей-Лиги клубом «Чонбук Хёндэ Моторс», после чего продолжил обучение в университете Тона. В январе 2014 года он присоединился к своему клубу. В 2017 году он был отдан в аренду клубу «Асан Мугунхва», выступающему в Кей-Лиге Челлендж (второй дивизион), на два года в качестве альтернативы военной службе.

11 июня 2015 года Ли Джу Ён дебютировал в национальный сборной Республики Корея в товарищеском матче с командой ОАЭ. Вместе со сборной он выиграл Кубок Восточной Азии 2015 года.

Примечания 

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Игроки ФК «Чонбук Хёндэ Моторс»
Игроки ФК «Асан Мугунхва»